Op 19 januari 2004 begonnen koningin Beatrix en kroonprins Willem Alexander aan een staatsbezoek van vier dagen aan Thailand.

Inleiding 
Het staatsbezoek werd afgelegd in verband met het 400-jarig bestaan van relaties tussen Thailand en Nederland. Op de achtergrond van het staatsbezoek werkten de Thaise en Nederlandse ministeries van buitenlandse zaken aan een akkoord om gevangenuitwisselling mogelijk te maken. Vooral over het lot van de Nederlander Machiel Kuijt is in de weken voor het staatsbezoek veel in de pers verschenen. Overal waar koningin Beatrix en prins Willem Alexander naartoe gaan wordt het gebied afgezet en worden ze rondgereden in een Rolls Royce en ontvangen door knielende en buigende soldaten. De koningin verklaart later al dit eerbetoon een beetje overdreven te vinden. Tijdens het bezoek worden twee Nederlanders die voor drugssmokkel in Thailand gevangen zaten vervroegd vrijgelaten.

Aankomst
Op de Luchthaven Don Muang, onderdeel van de luchtmacht, werden koningin Beatrix en kroonprins Willem Alexander ontvangen door de Thaise koning Bhumibol en koningin Sirikit. Vanaf de luchthaven gingen beiden naar Bangkok waar ze ontvangen werden de gouverneur van Bangkok Samak Sundaravej waar ze de sleutel van de stad Bangkok gepresenteerd kregen. Een sleutel van goud van 90 gram.

20 januari
De koningin ontving op 20 januari drie Thaise kinderen die meegedaan hadden aan een schilderscontest georganiseerd door Philips Thailand en de Nederlandse ambassade in Bangkok met als thema 400 jaar relaties tussen Nederland en Thailand. De schilderijen waren uitgekozen door de koningin om toegevoegd te worden aan haar persoonlijke collectie.

Tijdens haar bezoek aan Thailand laat de koningin aan meereizende journalisten weten dat ze geen problemen heeft met de satire omtrent het koninklijk hof in programma's als kopspijkers en egoland. Ze grapte meer last te hebben van meereizende journalisten dan van satire op de televisie.

21 januari
Op 21 januari bezochten koningin Beatrix en kroonprins Willem Alexander de restanten van de oude VOC handelspost bij de stad Ayutthaya.

22 januari
Op 22 januari legde de koningin een krans bij de erevelden bij Kanchanaburi waar meer dan 2000 Nederlanders begraven liggen die aan de Birma spoorweg werkten.

23 januari
Op 23 januari brachten de koningin en de kroonprins een bezoek aan een koffiebranderij in het Doi Tung project. Ook bezochten ze het opiummuseum in het hart van de Gouden Driehoek in de noordelijke provincie Chiang Rai. Op de terugweg naar Bangkok maakten de koningin en de kroonprins nog een tussenstop in de stad Sukhothai, een van de oude hoofdsteden van de verschillende Thaise koninkrijken 700 jaar geleden. Ze bezochten daar enkele tempelcomplexen en hadden er ook een diner met de gouverneur. Hierna vloog het Nederlandse regeringsvliegtuig KBX beiden terug naar Bangkok waar ze met een lijnvlucht terugvlogen naar Schiphol.

Evenement in Thailand
Nederlands koningshuis
Evenement in 2004
Staatsbezoek
Geschiedenis van Nederland in de 21e eeuw